Этот список содержит морские и пресноводные острова Шотландии (основная часть которой является частью острова Великобритания). Помимо того, в список включены связанные с рассматриваемыми объектами данные и таблицы. Понятие «прибрежный остров», употребляемое ниже, определяется как «участок суши, окруженный морской водой ежедневно (но не обязательно на всех стадиях прилива), за исключением объектов, созданных человеком (таких, как мосты и плотины)».

В Шотландии насчитывается более 790 прибрежных островов, большинство из которых входят в состав четырёх основных групп: Шетландские, Оркнейские и Гебридские острова (подразделяющиеся на Внутренние Гебриды и Внешние Гебриды). Также имеются скопления островов в заливах Ферт-оф-Клайд, Ферт-оф-Форт и Солуэй-Ферт, и большое число маленьких островов в пресных водоёмах Шотландии (включая озёра Лох-Ломонд и Лох-Мари). Многие из малых островов полностью покрываются водой при сильном приливе. Приливной водоворот , расположенный между островами Скарба и Джура, является одним из самых больших в мире. Сильные приливы наблюдаются также в проливе Пентленд-Ферт, между основной частью Шотландии и Оркнейскими островами, и в заливе , у острова . Это место получило название «Серый Пёс» (). Скорость движения приливной волны составляет до 8 узлов.

Геология и геоморфология островов различны. Некоторые острова гористы (например, Скай и Малл), другие имеют относительно ровный рельеф (Тайри и Сандей). Большинство островов сформировались на подстилающих породах, сложенных древними архейскими гнейсами возрастом около 3 миллиардов лет. Шапинсей и другие Оркнейские острова залегают на , имеющем возраст около 400 миллионов лет. Остальные, такие как Рам, имеют вулканическое происхождение и образовались в третичный период.

Самым большим островом Шотландии (и третьим по величине среди всех Британских островов) является остров Льюис-энд-Гаррис площадью 2179 км2. Всего насчитывается более 200 шотландских островов, имеющих площадь более 40 гектаров. Из прочих, меньших по размеру, можно выделить остров Стаффа и oстрова Фланнана), которые широко известны, несмотря на свою величину.

Населены людьми 99 островов Шотландии, из них 94 являются прибрежными. Округами Шотландии с наибольшим числом обитаемых островов являются Аргайл-энд-Бьют (26 обитаемых островов), Оркнейские острова (20), Шетландские острова (16), Хайленд (15) и Внешние Гебриды () (15 обитаемых островов).
Многие острова (такие как , Сент-Килда, Носс) были ранее обитаемы, но оставлены людьми в прошлом веке. В настоящее время всего лишь 14 островов имеют население более тысячи человек, и 45 — более ста. В период с 1991 по 2001 год численность жителей островов сократилась на 3 %, несмотря на то, что население на 35 островах выросло. На 2001 год общая численность населения шотландских островов составила 99739 человек.

На население островов оказывали влияние последовательно кельтская, норвежская и английская культура, что и отражается в топографических названиях. Большинство названий островов Гебрид имеют шотландско-гэльское происхождение, в то время как названия северных островов происходят от викингов. Некоторые топонимы имеют бриттские, шотландские или докельтские корни. Особенностью современной жизни на островах является необычно низкий уровень преступности: шотландские острова считаются одними из самых безопасных мест Великобритании.

Роколл — маленький скалистый островок в Северной Атлантике. Был присоединён к территории Шотландии «законом об острове Роколл» (1972). Однако, легитимность данного акта оспаривается Данией, Исландией и Республикой Ирландия. Основной причиной спора являются богатые рыбные ресурсы.

Список больших островов 
Далее приведён список населённых и необитаемых островов Шотландии, имеющих площадь более 40 га. Острова классифицированы по группам, список которых создан на основе работы Haswell-Smith (2004), что обеспечивает лучшее описание географического положения, нежели использование наименований областей, к которым острова принадлежат юридически.
Основные группы островов: группа Айлей, группа Льюиса и Гарриса, группа Малл, , Оркнейские острова, острова в заливе Ферт-оф-Клайд,  в заливе Ферт-оф-Форт, Сент-Килда, группа Скай, южные Внешние Гебриды,  в проливе Ферт-оф-Лорн, Шетландские острова. В некоторых случаях, если остров либо является частью узнаваемой группы островов, либо находится вдали от архипелагов, для группировки могут использоваться названия административных областей и другие критерии. Острова, помеченные «П», являются пресноводными.

Пресноводные острова 

Существует множество островов, расположенных в пресных водах. Из них наибольший интерес представляют: , ,  и , каждый из которых сыграл важную роль в истории Шотландии.
Инчмаррин является крупнейшим пресноводным островом на Британских островах. Он находится на озере Лох-Ломонд, в пределах которого насчитывается более шестидесяти других островов.

Малые прибрежные острова 
Данный список включает необитаемые шотландские острова площадью менее 40 га.

Малые архипелаги 

В этом списке перечислены малые архипелаги, которые могут быть более известны, нежели чем большие острова, входящие в них.

Самые высокие острова 

На островах Шотландии насчитывается 13  (), гор с высотой более 3000 футов (914,4 метров), 12 из которых находятся на острове Скай, и 227  () (холмов с относительной высотой более 150 метров).
В данный список включены острова с абсолютной высотой более 300 метров.

Бывшие острова 

Ниже приводится список мест, которые ранее были островами, но на настоящий момент перестали ими быть (из-за заиления, строительства гаваней и т. п.):

 Брох-оф-Кликимин, некогда бывший островом на Лох-оф-Кликимин возле города Леруик, Шетландские острова. В настоящее время соединён с сушей каменной дамбой.
 Бунглен() — ранее был отдельным островом, но сейчас соединён с островом  двумя томболо (седиментационными валами).
  — ранее принадлежал к , располагаясь в Исдейл Саунд. Однако при добыче сланца образовался карьер глубиной 76 метров, впоследствии затопленный морем. В настоящее время можно наблюдать лишь небольшие остатки острова.
  — бывший остров, располагавшийся на ныне осушенном озере возле  (остров Скай). Это озеро исторически связано с Тринадцатым Лордом Гебрид, .

 Инчброх (), также известный как остров Росси (). Сейчас — часть гавани Монтроза.
 Инч-оф-Кутер () — бывший остров на реке Ди (Абердиншир), недалеко от деревни .
 Иннис Бэг, или  возле , Истер-Росс. Сейчас постоянно соединён с  песчаными дюнами.
 , сейчас — часть гавани Питерхед. Является самой восточной точкой материковой Шотландии.
 Кингс Инч, на котором был построен .
 Норс-Инч, известный тем, что в сентябре 1396 года там проходило сражение между кланами Хаттан и Кей, вошедшее в историю как «Битва Кланов» или «». Остров располагался на реке Тей.
  построен на бывшем приливном острове залива Ферт-оф-Форт, сейчас окружён осушенными землями.
 , искусственное сооружение на юге. В настоящее время мелиорирован (осушен) с применением шлаков .
  — остров, затопленный в раннем голоцене.
 Уайт-Инч, сейчас — территория города Глазго.

Острова, соединённые с сушей 

Многие острова Шотландии соединены с сушей или другими островами мостами и дамбами, и перечислены в списке ниже:

Внешние Гебриды
 Балешэр
 Бенбекьюла
 Бернерей
 Эрискей
 
 Норт-Уист
 Саут-Уист
 Ватерсей (соединён только с островом Барра).
На севере острова  и  соединены с островом Льюис-энд-Гаррис.

Внутренние Гебриды
 Остров Скай соединяется с материковой Шотландией . На острове  расположена одна из опор моста.
 
 
  соединён с материком , построенным в 1792 году Томасом Телфордом.

Оркнейские острова

Четыре острова архипелага соединяются с островом Мейнленд дамбами, известными как :
 Саут-Роналдсей
 
 
 

Остров  также соединён с островом  дамбой.

 и Хой соединяются дамбой (). Эти два острова при переписи населения считаются одним целым.

Обсуждается необходимость постройки подводного туннеля, который должен будет соединить архипелаг с Кейтнессом (длиной более 9 км), и туннеля между Мейнлендом и Шапинсеем.

Шетландские острова

С островом Мейнленд соединяются:
 Уэст-Берра и Ист-Берра (через остров )
 Макл-Ро
 
 Брох-оф-Кликимин
Также имеется мост, соединяющий  и .

Прочие острова
 Инчгарви (часть железнодорожного моста через Ферт-оф-Форт).
 Гарб-Эйлен, остров на входе в озеро Лох-Гленкоул.
 , необитаемый остров на озере Лох-О, соединяется с сушей мостом.

Приливные острова 
 

Ниже перечислены наиболее примечательные из малых приливных островов Шотландии.
 Балешэр
 
 Калв
 
 
 Крамонд
 
 Даваар
 
 
 
 Эррейд
 
 
 
 Сандей
 
 Иннер-Холм

Оронсей в переводе означает «остров отлива». Многие приливные острова имеют такое название.

Три основных острова архипелага Монах — ,  и  во время низкого прилива соединены между собой. Согласно свидетельствам, до XVI века во время отлива они соединялись также с островами Балешэр и Норт-Уист, однако, позже море размыло отмель.

Остров  соединён с шетландским Мейнлендом томболо. Хотя этот остров и имеет площадь более 40 гектаров, он не попадает под определение острова, приведённое в начале данной статьи, так как он бывает полностью окружён водой только во время весенних приливов и сильных штормов..

 отделён от острова Хирта мелководным проливом шириной 50 метров, как правило — непроходимым, но, по свидетельствам очевидцев, иногда пересыхающим.

Замковые острова 

Существует ряд шотландских островов, на которых доминируют замки либо другие фортификационные сооружения. Зачастую, замок является более известным, нежели остров. Такие острова также часто соединены с сушей мостами или дамбами, либо являются приливными. Благодаря своему живописному виду, они часто используются для фотосъемок и съемок фильмов.
Примеры таких островов:

 Басс-Рок
 
 
 
 Замок Сталкер
 
  (П)
 
 
  (П)
  (П)
  (П)
 Замок Кисимул
  (П)
  (П)
 Моуса
 Замок Трив (П)
 

Многие из островов залива Ферт-оф-Форти южных Оркней имеют фортификации, оставшиеся после двух мировых войн.  стоит на бывшем острове.

Священные острова 

Большое число шотландских островов так или иначе связано с церковью, либо имеет культовые сооружения. В данный список включены наиболее примечательные из них:
 Даваар
 
 Эйнхаллоу
 
 Инчколм
 
  (П)
 Айона
 
 Рона (северная)
 
  (имеется монастырь )
 
  (П)
 Тайри («Земля Айоны»)

Острова, названные в честь людей 

Данный список содержит острова, которые были названы в честь какого-либо человека. В некоторых случаях, этот статус может быть оспорен (например, Норт-Роналдсей: в отличие от острова Саут-Роналдсей, Норт-Роналдсей не был назван в честь «Рональда»). В список также не включены острова, названные в честь мифологических персонажей (как, например, ), острова, для которых неизвестна персона, в честь которой назвали остров (Эйлса-Крейг), и острова, происхождение названий которых точно не установлено.

Кранноги 

Кранног — название, используемое в Шотландии и Ирландии для искусственного или естественного острова, используемого в качестве места обитания. Название также относится к деревянным платформам, сооружённым на мелководье озёр. Сооружения такого типа относят к эпохе неолита.

Подобных мест в пределах Шотландии насчитывается несколько сотен. В настоящее время кранноги выглядят как маленькие круглые островки от 10 до 30 метров в диаметре.
Примерами кранногов могут служить:
 , остров .
 
 , остров .
 , Норт-Уист.
 Кранног «Кухня», остров , Лох-Ломонд.

См. также 

 Британские острова (список островов)
 География Шотландии
 
 
 Список Оркнейских островов
 Список островов Великобритании
 
 
 Список Шетландских островов

Примечания

Ссылки 
 Scottish Island Network — Population Statistics
 Scottish Islands Access Rights

Шотл
Остров